Belo Monte steht für
Belo-Monte-Wasserkraftwerk#Belo Monte
Belo Monte (Príncipe)
Belo Monte (Alagoas), Gemeinden im Bundesstaat Alagoas